Музика — українське прізвище.

 Персоналії 
 Музика Артур Сергійович (1978—2015) — український військовик, полковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Музика Богдан Михайлович (* 1983) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Музика Василь Михайлович — український військовик, вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Музика Віталій Миколайович (1948—2009) — український діяч правоохоронних органів, начальник УМВС України у Харківській області у 1994—1999 роках. 
 Музика Ігор Ігорович (1991—2015) — український військовик, старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Музика Катерина Миколаївна (1981) — доктор технічних наук, професор Харківського національного університету радіоелектроніки.
 Музика Микола Олексійович — будівельник, Герой Соціалістичної Праці.
 Музика Роман Петрович (1976—2014) — український військовик, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Музика Юрій Георгійович (нар. 1946) — радянський і український кінорежисер та сценарист
 Музика Юрій Леонідович — директор департаменту економіки та фінансів Міністерства молоді та спорту України, заслужений економіст України.
 Музи́ка Ярослава Львівна — українська художниця
 Стецько Ярослава Йосипівна з Музик (1920—2003) — українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН).
 Примітки 

Українські прізвища